{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | «ЛБФ»  Бразилия
|- 
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | текущий сезон
|- 
| style="font-size: 12px;" | 
|- 
|
|- 
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" | 
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Основана
|-
| style="font-size: 12px;" | 1998 <small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Континент|-
| style="font-size: 12px;" | Южная Америка
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Текущий чемпион|-
| style="font-size: 12px;" | ЖБК Американа Американа
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Наибольшее число титулов|-
| style="font-size: 12px;" | Ориньюс Баскет Ориньюс (5)
|}Чемпионат Бразилии по баскетболу среди женщин () - турнир среди бразильских баскетбольных женских команд. С 1984 по 1997 год разыгрывался Кубок Бразилии. Полноценный розыгрыш чемпионата состоялся в 1998 году, чемпионом''' которого стал клуб «Флуминенсе». Больше всего титулов – 5 на счету у «Ориньюс Баскет».

Кубок Бразилии

Чемпионат Бразилии

Достижения клубов

Примечания

См. также 
Чемпионат Бразилии по баскетболу

Ссылки 
 Оф. сайт Бразильской федерации баскетбола 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Соревнования по баскетболу в Бразилии
Чемпионаты Бразилии